Branica heißen:

 Brănișca, Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien (ungarischer Name, Branyicska, Bernpfaff)
 Branica (Vipava), Nebenfluss der Vipava in Südwestslowenien